Istanbul – città della Turchia
Provincia di Istanbul – provincia della Turchia
Istanbul – film del 1957 diretto da Joseph Pevney
Istanbul/Tziganata – singolo dei Litfiba del 1985 
Istanbul – singolo di Morrissey del 2014
Istanbul (titolo originale, Istanbul: Hatiralar ve Sehir), saggio di Orhan Pamuk scritto nel 2003
Istanbul – gioco da tavolo in stile tedesco di Rüdiger Dorn